Dorothy Squires – cantante gallese
 Ghiacciaio Squires – ghiacciaio sulla costa di Lassiter in Antartide
 Virginia Squires – franchigia di pallacanestro dell'American Basketball Association